Христо Стойков може да се отнася за:
 Христо Стойков (революционер) (1866-1906), български революционер
 Христо Стойков (офицер) (1897-1983), български офицер и общественик